Dit is een lijst van de geopende en geplande metrostations van de metro van Milaan

Metro van Milaan
Milaan